Drucina är ett släkte av fjärilar. Drucina ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
Drucina